10-й Чемпионат СССР по классической борьбе проходил в Минске и Ташкенте с 12 по 14 мая, в Днепропетровске и Тбилиси с 24 по 26 мая 1939 года. В соревнованиях этого года от 26 городов принимало участие 148 борцов.

В целях агитации и лучшей организации соревнований розыгрыш первенства, как и в предыдущем году, проводился в нескольких городах: в Днепропетровске — лёгкий и тяжёлый веса, в Минске — средний, в Тбилиси — легчайший и полутяжёлый веса, в Ташкенте — полусредний вес, в Ленинграде — полулёгкий вес. В соответствии с международными правилами категория наилегчайшего веса с этого года была отменена.

Медалисты

Итоговое положение 

 Легчайший вес

 Полулёгкий вес

 Лёгкий вес

 Полусредний вес

 Средний вес

 Полутяжёлый вес

 Тяжёлый вес

Примечания

Литература 
 
 
 

Спортивные соревнования в Минске
1939 год в Белоруссии
Спортивные соревнования в Ташкенте
1939 год в Узбекистане
Спортивные соревнования в Тбилиси
1939 год в Грузии
Спортивные соревнования в Днепре
Спорт на Украине в 1939 году
Чемпионаты СССР в 1939 году
Май 1939 года
1930-е годы в Днепропетровской области